Shotton peut faire référence à :

Personnalités 

 Burt Shotton (1884-1962), joueur américain de baseball ;
 Pete Shotton (1941-2017), homme d'affaires britannique ;
 Ryan Shotton (1988-), footballeur anglais.

Lieux 

Shotton (pays de Galles)